Vigneri ist der Familienname folgender Personen:

 Jacopo Vigneri, italienischer Maler
 Nicolás Vigneri (* 1983), uruguayischer Fußballspieler